Prautzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Erdmute Prautzsch (* 1969), deutsche Malerin und Künstlerin
 Gerhard Prautzsch (* 1941), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Ludwig Prautzsch (1926–2021), deutscher Musikwissenschaftler und Kirchenmusiker
 Willy Prautzsch (1890–1971), deutscher Gestapobeamter und SS-Führer

Siehe auch:
 Prautsch
 Brautzsch